Вирхиния Руано Паскуаль третий год подряд побеждает на чарлстонских соревнованиях, однако, в отличие от двух предыдущих лет, её партнёршей выступила не аргентинка Паола Суарес, а соотечественница Кончита Мартинес.

За карьеру Вирхинии чарлстонский турнир был одним из самых успешных турниров высшей категории: больше чем здесь, она побеждала только на Roland Garros, где на момент начала грунтового сезона-2005 ей удалось также выиграть трижды.

Посев 
Четыре первые сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс (Полуфинал)
  Кончита Мартинес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Титул)
  Елена Лиховцева /  Ай Сугияма (Второй раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Мартина Навратилова ''(Второй раунд)

<ol start="5">
 Брианн Стюарт /  Саманта Стосур ''(Четвертьфинал)
 Синобу Асагоэ /  Катарина Среботник ''(Четвертьфинал)
 Элени Данилиду /  Николь Пратт ''(Первый раунд)
 Корина Морариу /  Мари Пьерс ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Family Circle Cup 2005